Hamra, un moshav créé en 1911.

 Hamra, un quartier de Beyrouth qui est nommé les Champs Élysées du Beyrouth.

 Hamra, une ville de la commune de Gotland ;
 Le parc national de Hamra, un parc national.

Race ovine Hamra